Dorema hyrcanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Dorema hyrcanum ingår i släktet Dorema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
hyrcanum